

Música
 Foreigner (banda)
 Foreigner (álbum)

Cinema
 The Foreigner (2003), filme com Steven Seagal
 The Foreigner (2017), filme com Jackie Chan

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música